Kapatu bezeichnet drei Orte:
Kapatu (Tansania), Ort in Tansania (5° 43' S, 34° 10' E)
Kapatu (Kongo), Ort in der Demokratischen Republik Kongo (10° 39' S, 22° 46' E)
Kapatu (Sambia), Ort in Sambia (9° 40' S, 31° 30 E)